En Pologne, Brzeście peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Brzeście, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Brzeście, village.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Brzeście, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzeście, village du powiat de Jędrzejów.
 Brzeście, village du powiat de Pińczów.
 Brzeście, village du powiat de Skarżysko-Kamienna.
 Brzeście, village de la gmina de Kluczewsko.
 Brzeście, village de la gmina de Radków.